Кия () — упразднённое село в Мартукском районе Актюбинской области Казахстана. Ликвидировано в 2012 г. Входило в состав Хазретовского сельского округа. Код КАТО — 154637300.

Село расположено на реке Кия у российско-казахстанской границы.

Население 
В 1999 году население села составляло 19 человек (10 мужчин и 9 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 14 человек (6 мужчин и 8 женщин).

Примечания 

 

 
Упразднённые населённые пункты Мартукского района